Ремко Пасвер (; ) — нидерландский футболист, вратарь клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2003 году в клубе «Твенте». В 2006 году перешёл в «Хераклес», где за 6 сезонов принял участие в 134 матчах. Также в это время, с 2008 по 2010, играл в аренде в «Гоу Эхед Иглз». С 2014 по 2017 год выступал за ПСВ.

23 апреля 2021 года подписал контракт с «Аяксом».

Карьера в сборной 
В составе молодёжной сборной Нидерландов Пасвер дебютировал 25 марта 2005 года в матче против сверстников из Румынии, который проходил в рамках квалификации к чемпионату Европы 2006. В отборочном турнире он сыграл четыре матча, пропустив в них 4 гола. В мае 2006 года Ремко был включен в состав молодёжной сборной на чемпионат Европы 2006 в Португалии, где «оранжевая молодёжь» взяла золотые награды.

Осенью 2022 года в возрасте 38 лет впервые был вызван в национальную сборную для участия в матчах Лиги наций. Дебютировал 22 сентября 2022 года в матче с Польшей.

Достижения

Клубные 
«Хераклес»
 Финалист Кубка Нидерландов: 2011/12

ПСВ
 Чемпион Нидерландов (2): 2014/15, 2015/16
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2015, 2016

«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2021/22

Международные 
 Чемпион Европы (до 21): 2006

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Хераклес»
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам